Osoba může být:
osoba

právo
fyzická osoba
právnická osoba

mluvnice
 osoba (mluvnice)

 psychologie
osobnost

filosofie a teologie
osoba (filosofie)
osoba (teologie)

Externí odkazy